Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (1806-1878), reina consort d'Espanya i regent.
 Maria Cristina d'Habsburg-Lorena (1858-1929), reina consort d'Espanya i regent.
 Maria Cristina de Borbó i de Battenberg (1911-1996), infanta d'Espanya i comtessa Marone-Cinzano.
 Cristina de Borbó i de Grècia (1965), infanta d'Espanya.